Liu Xia (1961-), est une artiste et poète chinoise connue également pour être la femme du prix nobel de la paix Liu Xiaobo.
 Liu Xia (1979-), est une judokate chinoise.